Haque ist der Familienname folgender Personen:

 Fareed Haque (* 1963), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Imtiaz Haque (* 1977), deutscher Synchronsprecher
 Mohammad Anamul Haque (* 1980), bangladeschischer Badmintonspieler
 Shammi Haque (* 1993), bangladeschische Bloggerin, Menschenrechtsaktivistin und Journalistin
 Sophiya Haque († 2013), britische Schauspielerin und Sängerin
 Zulkiflee Anwar Haque (* 1962), malaysischer Karikaturist, Künstlername Zunar

Siehe auch:
 Haq
 HUQ